maść – postać leku
 maść konia – barwa i wzór jego sierści
 Jedyna Maść – polski zespół rockowy